Rogers Cup 2019, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2019 z cyklu Canadian Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 5–11 sierpnia 2019 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 830 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
US Open Series 2019
WTA Tour
2019 w Kanadzie